Сииская свита — геологическая свита в Хакасии. Осадочные породы, состоящие из литифицированного известняка, образовывались 516—513 млн лет назад и датируются тойонским ярусом кембрийского периода. 

Координаты: 54.3° N, 90.8° E.

Ископаемые организмы

Трилобиты

Брахиоподы

Археоциаты

Другие организмы

Примечания 

Геология России
Сиис
Кембрийский период
Места палеонтологических находок в России